Раго́зина — женская форма русской фамилии , а также название населённых пунктов в России:

Персоналии 
 Рагозина, Зинаида Алексеевна (1835—1924) — русская писательница, востоковед, популяризатор науки.
 Рагозина, Наталья Юрьевна (род. 1976) — российская спортсменка (бокс и кикбоксинг).

Населённые пункты в России 
 Рагозина — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Рагозина — деревня в Гаринском городском округе Свердловской области.
 Рагозина — деревня в Ишимском районе Тюменской области.

См. также 
 Рагозина Гора
 Рагозино
 Рогозина
 Рагозин